Список радио хитов № 1 2003 года по версии Billboard включает в себя музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot 100 Airplay в 2003 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о композициях, чаще всего появляющихся в радиоэфире США в течение недели.

Список радиохитов

См. также 
 2003 год в музыке
 Список танцевальных радио хитов №1 2003 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2003 года (Billboard)
 Список альбомов электронной музыки №1 2003 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2003 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2003 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2003 года

Примечания 

Чарты Billboard 2003 года
Списки радиохитов Billboard
Списки хитов № 1 2003 года